Teisias ist der Familienname folgender Personen:

 Teisias (attischer Töpfer), griechischer Töpfer
 Teisias (böotischer Töpfer), griechischer Töpfer
 Teisias aus Kephale, attischer Stratege 
 Teisias aus Rhamnous
 Teisias aus Syrakus, griechischer Rhetor